The Highlanders peut désigner :

 un régiment d’infanterie écossais.
 une équipe de catch.
 un épisode de la série Doctor Who

Voir aussi